La temporada 1982 fue la 10º edición del Campeonato Mundial de Rally. Comenzó el 16 de enero en el Rally de Montecarlo y finalizó el 25 de noviembre en el Rally de Gran Bretaña.

Calendario

Equipos

Resultados

Campeonato de Pilotos 

 Referencias

Campeonato de Constructores 

 Referencias

Referencias

Enlaces externos 

 Sitio oficial
 Página con información.

 
1982